Tunbyn kan avse:

 Tunbyn, Hudiksvalls kommun – kyrkbyn i Hälsingtuna socken
 Övre Tunbyn – småort i Sundsvalls kommun
 Tunbyn, Sundsvalls kommun – en tätort i Sundsvalls kommun